Shame, az Édes november című 2001-es amerikai romantikus filmdráma egyik filmzenéje
Shame (Kim Wilde-dal)
Shame, a Monrose együttes Temptation albumán szereplő szám
Shame, Robbie Williams brit popénekes kislemeze
Shame, az amerikai R&B duó Zhané 1994-ben megjelent kislemeze
Shame, 1968-ban bemutatott film